Objectes:
 Clau (falca), objecte prim i allargat per a clavar dos o més objectes amb un martell
 Clau (pany), eina que permet obrir un pany o forrellat
 Clau de pas, vàlvula que regula la sortida d'un líquid o d'un gas en una canonada
 Clau (eina), estri per a collar o afluixar perns o femelles 
 Clau dinamomètrica o clau torsiomètrica, eina manual que s'utilitza per a estrènyer els caragols que per les seves condicions de treball han de portar un parell de serratge molt exacte
 Arquitectura: Clau de volta, dovella central d'un arc o una volta
 Biologia: Clau dicotòmica, sistema d'identificació d'espècies
 Botànica / gastronomia: Clau d'espècia, espècia aromàtica produïda per arbres de l'espècie Syzygium aromaticum
 Criptografia: Clau (criptografia) algorisme que permet obrir o desxifrar algun document xifrat o no intel·ligible 
 Música:
 Clau (notació musical), signe que determina la posició de les notes en un pentagrama
 Clau (instrument), peça d'un instrument de vent per a canviar la tonalitat
 Clau d'octava, clau en els saxofons o oboès, que facilita poder efectuar el trànsit harmònic
 Clau de registre, clau del clarinet que s'utilitza per a tocar al segon registre
 Signes de puntuació:
 Clau (puntuació), signe de puntuació que s'escriu {}